Abu Dali (Hama)
 Abu Dali (Hims)
 Abu Dali (Idlib)